Райли Эванс (, настоящее имя — Brittney Ellebracht; ) — американская порноактриса и модель.

Карьера 
Родилась 3 июня 1986 года во Флориде, США. Настоящее имя — Brittney Ellebracht.

Начала сниматься в фильмах для взрослых в 2006 году. Снялась в 389 фильмах (включая компиляции). До съёмок в фильмах работала эротической танцовщицей.

Скончалась 28 марта 2019 года от рака молочной железы в возрасте 32 лет.

Награды и номинации 
 2009 AVN Award номинация — лучшая сцена секса — Fucked on Sight 4

Избранная фильмография 

 2014 Tonight’s Girlfriend 27 (Video)
 2013 Housewife 1 on 1 31 (Video)
 2013 My Dad’s Hot Girlfriend 17 (Video)
 2013 Can I Call You Mommy? (Video)
 2013 The Upper Floor (TV Series)
 2013 Titty Creampies 2 (Video)
 2013 Hardcore Gangbang (TV Series)
 2013 Public Disgrace (TV Series)
 2013 Cirque du Hole-A (Video)
 2013 2 Chicks Same Time 14 (Video)
 2012 Cum Dripping Cream Pies 8 (Video)
 2012 Sex and Submission (TV Series)
 2012 Brand New Faces 39: Lesbian Edition (Video)
 2012 I Have a Wife 20 (Video)
 2012 Hot and Mean (TV Series)
 2012 Busty Beauties: Top Shelf Titties 2 (Video)
 2012 Anal Occupation (Video)
 2012 Women Seeking Women 82: Big Natural Breast Edition (Video)
 2012 I Love a Bitch in Uniform (Video)
 2011 Big Tit Crazy (Video)
 2011 Iron Man XXX: An Extreme Comixxx Parody (Video)
 2011 Psycho Love 3 (Video) (as Riley)
 2011 Girls in White 2011 4 (Video)
 2011 Bound Gangbangs (TV Series)
 2011 In a Glimpse (Video)
 2011 Official Silence of the Lambs Parody (Video)
 2011 Ass Titans 5 (Video)
 2011 Intimate Encounters (Video)
 2011 North Pole #87 (Video)
 2010 Alexis Texas: Nymphomaniac (Video)
 2010 Cranked (Video)
 2010 8 Masseuses (Video)
 2010 Brazzers Presents: The Parodies (Video) (segment «Kill Ramone»)
 2010 Cum Eating Cuckolds 15 (Video)
 2010 Bonny & Clide (Video)
 2010 Fuck a Fan 11 (Video)
 2010 Hole in the Wall (Video)
 2010 Co-Ed Confidential (TV Series)
 2010 Baby Got Boobs 4 (Video)
 2010 Everything Butt (TV Series)
 2010 Big Dick Gloryholes 5 (Video)
 2010 BlackMarket Bayou (Video)
 2010 Busty Nurses (Video)
 2010 CFNM Secret 4 (Video)
 2010 Deep Throat This 45 (Video)
 2010 Evil Anal 12 (Video)
 2010 Ho, Ho, Ho! (Video)
 2009 Jon & Kate Fuck Eight (Video)
 2009 Cummin' at You 3D (Video)
 2008 Anal Asspirations 9 (Video)
 2008 Anal Cavity Search 5 (Video)
 2008 No Man’s Land: Girls in Love (Video)
 2007 Girlvana 3
 2007 Hard Bluff (Video)
 2007 Hush Girls Vacation Spring Edition (Video)
 2007 I Film Myself 4 (Video)
 2007 Intimate Invitation 6 (Video)
 2007 Mouth 2 Mouth 10 (Video)
 2007 Natural Knockers 11 (Video)
 2007 Naturally Yours 2 (Video)
 2007 Naughty Book Worms 10 (Video)
 2007 New Whores 7 (Video)
 2007 Peep Show (Video)
 2007 Pussy Meltdown (Video)
 2007 Sexual Freak 7: Stoya (Video)
 2007 Simple Fucks 2 (Video)
 2007 Smut Peddler (Video)
 2007 Sophia’s Private Lies (Video)
 2007 Swallow This 10 (Video)
 2007 Tear Jerkers 3 (Video)
 2007 Teens with Tits 11 (Video)
 2007 The Da Vinci Coed (TV Movie)
 2007 Who’s That Girl 4 (Video)
 2007 Young Ripe Melons 9 (Video)
 2006 Absolute Asses (Video)
 2006 110 % Natural 11 (Video)
 2006 Addicted to Boobs 2 (Video)
 2006 Amateur P.O.V. (Video)
 2006 Bachelor Party Fuckfest! 2 (Video)
 2006 BJ Babes (Video)
 2006 Drowning in Bitch Juice (Video)
 2006 Fresh Breed 3 (Video)
 2006 Hand Job Honeys (Video)
 2006 Mary Carey on Fire (Video)
 2006 Meet the Twins 5 (Video)
 2006 Muff Bumpers 3 (Video)
 2006 No Man’s Land: Interracial Edition 9 (Video)
 2006 Silent Night (Video)
 2005 Electrical Bondage Orgasms (Video)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Умершие от рака молочной железы